Twist (ball), una mena de ball.
 Twist (medicina), un regulador genètic.
 Twist (banda), una banda mexicana.
 Twist (Arkansas), una localitat de l'estat d'Arkansas (Estats Units).
 Twist (Alemanya), una localitat de l'estat de Baixa Saxònia (Alemanya).
 Twist (cançó de Goldfrapp), una cançó de Goldfrapp de l'àlbum Black Cherry (2003).
 Twist (cançó de Korn), una cançó de Korn de l'àlbum Life is Peachy (1996).
 Twist (pel·lícula), pel·lícula dramàtica britànica del 2021.
 Factor de transcripció twist, tipus de proteïna
 Oliver Twist, personatge de Charles Dickens